Als Die Roten werden verschiedene Sportmannschaften aufgrund der Vereinsfarbe oder der Farbe ihrer Trikots bezeichnet. Unter anderem sind dies:
Hannover 96
FC Bayern München
VfB Stuttgart

Als politische Symbolfarbe waren die Roten das Synonym für die Bolschewiki.